Boris Djacenko – scrittore tedesco
 Nikolaj D'jačenko – cestista sovietico
 Olena Djačenko – ginnasta ucraina
 Tat'jana Djačenko – schermitrice azera